Битва в пути — название художественных произведений:

 Битва в пути (роман) — роман Г. Е. Николаевой.
 Битва в пути (фильм) — фильм Владимира Басова.